Iwankiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Iwankowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Iwankiwzi (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Iwankiwzi (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Iwankiwzi (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Iwankiwzi (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Iwankiwzi (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Iwankiwzi (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Iwankiwzi (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Iwankiwzi (Snamjanka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Iwankiwzi (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Iwankiwzi (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Ljubar, siehe Iwankiwzi (Schytomyr, Ljubar)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowohujwynske, siehe Iwankiwzi (Schytomyr, Nowohujwynske)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Iwankiwzi (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi, siehe Iwankiwzi (Laniwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Iwankiwzi (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Iwankiwzi (Sribne)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Iwankiwzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Iwankiwzi (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Iwankiwzi (Tywriw)